

Patronymes 
Kondrachine (masculin ; ) ou Kondrachina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Kirill Kondrachine (1914-1981), chef d'orchestre soviétique
 Viktor Kondrachine (1961-), historien russe
 Vladimir Kondrachine (1929-1999), entraîneur de basket-ball soviétique puis russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe